Чемпіонат Запорізької області з футболу 2007 року виграв клуб Ілліч-Осипенко.

Таблиця 

 Динамо Запоріжжя знялось зі змагань після першого кола

Посилання 

Футбол у Запорізькій області
2007 в українському спорті
2007 у Запорізькій області